Kretschmar eller Kretzschmar är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Kretzschmar (1806–1858), tysk träsnittsgravör
 Georg Kretschmar 
 Hermann Kretzschmar (1848–1924), tysk musikskriftställare
 Johannes Kretzschmar (1864–1947), tysk historiker och arkivarie
 Philipp Jakob Cretzschmar (1786–1845), tysk ornitolog
 Stefan Kretzschmar (1973–), tysk handbollsspelare

Se även 
 Kretschmer

Tyska efternamn